Sainte Sabine désigne plusieurs saintes chrétiennes
 Sabine d'Avila († 304), martyre fêtée le ;
 Sabine de Flandre († 819), martyre fêtée le ;
 Sabine de Rome , martyre fêtée le ;
 Sabine († 313), ou Savine, sœur de saint Savinien,,fêtée le ;
 Sabine de Smyrne  († 250), martyre fêtée le ;
 Sabine de Troyes , martyre fêtée le  ;
 Sabine de Milan († ?);
 Sainte Savine de Lodi, veuve pieuse de Lodi en Italie du nord († 311), fêtée le ;
 Sabine des Vosges († 917), martyre, fêtée le ;
 Sabine Petrilli (Bienheureuse en 1988), fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Sainte Catherine de Sienne († 1923), fêtée le .
Sabine de La Marlagne Bienfaitrice de la ville de Namur (Belgique) fêtée le  soit le lendemain de la Saint-Olivier d'Ixelles .

Références